Changfao är ett härad som lyder under Yantais storstadsmoråde i Shandong-provinsen i norra Kina.

WP:Projekt Kina